Autogear bezeichnet:

 Autogear Limited, ehemaliger britischer Automobilhersteller aus Leeds (1922–1923)
 den Markennamen von Foster Engineering Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller aus Letchworth (1922)